Наузонтла има више значења:

 Општина Наузонтла (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Наузонтла (Наузонтла, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику